Обь — название ж/д станций в России:
«Обь» — станция «Новосибирск-Главный» до 1909 года.
«Обь» — станция «Обь» в городе Обь с 1934 года.